Ива́н Евсе́ев:
 Евсеев, Иван Георгиевич (1916—1990) — советский инженер, Герой Социалистического Труда.
 Евсеев, Иван Григорьевич (1914—1968) — полный кавалер ордена Славы.
 Евсеев, Иван Евсеевич (1868—1921) — русский православный специалист по истории церковно-славянских переводов и изданий Библии.
 Евсеев, Иван Иванович (род. 1926) — советский гидростроитель, Герой Социалистического Труда.